Open Sound System
 Відкрите програмне забезпечення ()
 Код ISO 639-3 осетинської мови

Див. також 
 OSS Browser